Влади́мир Степа́нович Мяснико́в (род. 15 мая 1931, Москва) — советский и российский историк, востоковед, китаист, специалист в области российско-китайских отношений, истории внешней политики, исторической биографии. Академик РАН (1997), доктор исторических наук, профессор.

Автор около 500 опубликованных научных трудов.

Биография 
Владимир Степанович Мясников родился 15 мая 1931 года в семье Степана Никифоровича и Ольги Фёдоровны Мясниковых. Детство и юность будущий учёный провёл на Остоженке, близ исторического центра Москвы. Окончив в 1950 году школу, Мясников поступил на китайское отделение Московского института востоковедения. По собственному признанию учёного, на его выбор повлияла победа Коммунистической партии Китая в гражданской войне и провозглашение Китайской Народной Республики. В 1954 году, в связи с закрытием МИВ, он был переведён на китайское отделение Московского государственного института международных отношений МИД СССР (МГИМО).

После завершения обучения в 1955 году Владимир Степанович не получил место в аспирантуре и некоторое время был вынужден работать библиографом в Центральной медицинской библиотеке при институте усовершенствования врачей. Однако спустя сорок дней, сентябре 1955 года, он был направлен в бригаду китаеведов и маньчжуристов, которая под руководством Л. С. Переломова разбирала и готовила для передачи властям КНР документы и материалы Маньчжурского архива, в своё время захваченного царскими войсками при подавлении восстания ихэтуаней. Работа над архивными материалами увлекла молодого Мясникова, и когда на базе Отдела Китая Института востоковедения АН СССР был создан Институт китаеведения, Владимир Степанович стал работать в должности научного сотрудника. Его научным руководителем стал китаевед старшего поколения П. Е. Скачков, вместе с которым Мясников вёл кропотливую работу по разработке вопросов российско-китайских отношений (с 1689 по 1915 г.). Результатом этой совместной деятельности стало издание сборника «Русско-китайские отношения 1689—1916 гг. Официальные документы» (1958). Спустя несколько лет, после смерти Скачкова в 1964 году, Владимир Степанович отложит на несколько лет написание своей докторской диссертации, завершит работу над двумя рукописями своего научного руководителя, и, объединив их в одно фундаментальное исследование «Очерки истории русского китаеведения» (1977), издаст её под именем своего учителя.

В 1958 году Владимир Степанович совершил первую научную командировку в Китай. В ходе поездки ему довелось поработать в архиве бывшего императорского дворца Гугун, ознакомиться с книгами, хранящимися в Пекинской библиотеке и многими другими историческими памятниками. В Пекине Мясников познакомился с коллегой по Институту Светланой Даниловной Марковой, ставшей вскоре его женой. Маркова была талантливым и известным китаеведом-филологом, специалистом по современной китайской литературе и культуре в целом. Она познакомила со своими друзьями: академиком Го Можо, математиком академиком Хуа Логэном, поэтом Сяо Санем и многими другими китайскими интеллигентами.

Поступив в 1960 году в аспирантуру Института народов Азии (Институт китаеведения к тому времени был закрыт), Мясников уже имел ряд публикаций, которые определяли круг его научных интересов. Вполне закономерно, что и его кандидатская диссертация была посвящена разрабатываемой тематике — проблемам российско-китайских отношений. 13 февраля 1964 года диссертация была успешно защищена. В скором времени учёный отправился на стажировку в Пекинский институт иностранных языков.

Ухудшение советско-китайских отношений и искажение истории российско-китайских отношений сподвигли Мясникова к дальнейшему детальному изучению истории российско-китайских отношений. Им была инициировано создание документальной серии «Русско-китайские отношения. Материалы и документы». Когда в октябре 1969 года советская делегация отправилась на переговоры в Пекин, она уже имела в своём распоряжении первый том этой документальной серии, а сам Мясников был включён в состав делегации в качестве эксперта.

В 1964—1966 годах — научный сотрудник Института экономики мировой социалистической системы. В 1966—2003 гг. работал в Институте Дальнего Востока АН СССР (РАН): сначала учёным секретарём (1967—1969), затем старшим научным сотрудником, заведующим сектором (1969—1985) и, наконец, заместителем директора Института. С 1985 года он — заместитель директора, с 1992 года — руководитель центра «Россия-Китай» этого же института.

В 1978 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Традиционная китайская дипломатия и реализация Цинской империей стратегических планов в отношении Русского государства в XVII веке». В 1982 году присвоено звание профессора. 15 декабря 1990 года Владимир Степанович Мясников был избран членом-корреспондентом АН СССР в отделение истории по специальности «Всеобщая история», а спустя семь лет (29 мая 1997 года) — академиком РАН в отделение истории по специальности «Всеобщая история, востоковедение».

Почти десять лет В. С. Мясников читал лекции на кафедре истории Китая МГИМО, позднее преподавал в Восточном университете при ИВ РАН и на факультете мировой политики МГУ.

На протяжении многих лет является заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы, с 1997 по 2003 год — заместитель председателя российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в XXI в., с 1998 года — президент Ассоциации китаеведов РАН. Заместитель академика-секретаря Отделения истории РАН (до 2002); с 2003 года — советник Российской академии наук.

Председатель Российского общества историков-архивистов (2006—2010). С 2011 года — почётный председатель ежегодной Международной конференции молодых учёных и специалистов КЛИО — «Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени» (г. Москва).

Член дирекции Института востоковедения РАН, председатель редколлегии научной серии «Научное наследие» РАН, член редколлегии журнала «Новая и новейшая история».

Основные работы 

 Русско-китайские отношения 1689—1916. М., 1958;
 Первые русские дипломаты в Китае. М., 1960 (в соавт.);
 
 
 Краткий очерк истории дипломатии КНР (60-е — нач. 80-х гг.). М. 1988;
 Русско-китайские отношения в XX в. Т. 4, кн. 1-2. М., 2000;
 Russia and China. 400 years of interstate ties. NY, London, 2001;

Награды 
 орден Почёта
 орден Дружбы
 премия имени Н. И. Кареева РАН (2000, за монографию «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы XVIII—XX вв.»)
 премия имени С. Ф. Ольденбурга РАН (2018, за собрание сочинений «Кастальский ключ китаеведа» в семи томах)

Литература 
 Восток-Россия-Запад. Исторические и культурологические исследования. К 70-летию академика В. С. Мясникова. М., 2001.
 
 В потоке научного творчества. К 80-летию академика В. С. Мясникова. М., 2011.

Ссылки 
 

 
 
 Страница на сайте ИНИОН
 Страница на сайте ИВР РАН
 Биография в справочнике «Международные исследования в России»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Владимир Мясников в Петербургском историческом клубе «Радио Петербург»
 Густерин П. В. Академик Мясников об Афанасии Никитине: пародия на науку // «Россия в красках», 23.09.2018.

Историки СССР
Востоковеды СССР
Синологи СССР
Историки России
Востоковеды России
Синологи России
Сотрудники ИЭМСС АН СССР
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Института Дальнего Востока РАН
Преподаватели МГИМО
Преподаватели факультета мировой политики МГУ
Иностранные члены НАН РА
Лауреаты премии имени Н. И. Кареева
Лауреаты премии имени С. Ф. Ольденбурга
Авторы учебников истории
Члены Российского общества историков-архивистов